Sarah ou le cri de la langouste peut faire référence à :

 une pièce de théâtre de , publiée en 1977 sous le titre Memoir, puis sous le titre Sarah ou Sarah ou le cri de la langouste en francophonie à partir de 1982 ;
 un film de 1985, réalisé par Marcel Bluwal.